Закарпатське обласне громадське об'єднання "Русинська родин"а (ЗОГО «РР») — русинська громадська організація, що діє в Закарпатській області. Декларує мету — об'єднання всіх русинів для відродження русинської культури й традицій i вимагає визнання русинів окремим і корінним народом та надання Закарпаттю автономії. Звинувачує державу Україна в недотриманні основних конституційних положень, "в руйнуванні «національної культури русинів» та ін.

Основні вимоги організації:

 Визнання русинської національності та включення її до списку національностей.

 Реалізацію результату сепаратистського референдуму 1991 року в Закарпатті про «самоурядный статус Закарпатя».

Програма ГО «Русинська родина» практично відтворює основні пункти програми іншої сепаратистської організації «Сойм підкарпатських русинів».

Діяльність в 2014 році 
В серпні 2014 року ТСН повідомило, що голову громадського об'єднання «Русинська родина» та активного члена проросійських організацій Владислава Сверловича засудили до трьох років ув'язнення умовно за публічні заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Він закликав до збройного повстання проти української влади, формував для цього армію і хизувався озброєнням — автоматами Калашникова та зенітно-ракетними комплексами «Ігла». Сепаратист поширював в Інтернеті вироки вигаданого ним так званого «Русинського трибуналу», яким до смертної кари були заочно засуджені деякі закарпатські активісти.

Примітки 

Громадські організації України